Choiseul, comune francese
 Choiseul, nobile famiglia francese
 Choiseul, quarter di Saint Lucia
 Choiseul, capoluogo dell'omonimo quartiere
 Choiseul, provincia delle Isole Salomone
 Choiseul, principale isola dell'omonima provincia
 Étienne François de Choiseul, politico e diplomatico francese
 Jacques-Philippe de Choiseul, generale francese, fratello del precedente